Запсиб (Западно-Сибирский) — название Западно-Сибирского металлургического комбината. Торговая марка.
 Запсиб — Заводской район (Новокузнецк)
 Территория Северной промышленной зоны Новокузнецка (ЗСМК, строительные и автотранспортные предприятия)
 Территория ЗапСибНефтехим (ЗапСибНефтехим, строящийся в Тобольске нефтехимический комбинат группы «Сибур».)Запланировано строительство установки для пиролиза с получением 1,5 млн тонн этилена, 500 тысяч тонн пропилена в год, 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции.
 Запсиб -лингвистические процессоры Запсиб.